Osoby noszące nazwisko Schwegler:
 Albert Schwegler – niemiecki teolog, filozof i historyk
 Christian Schwegler – szwajcarski piłkarz
 Pirmin Schwegler – szwajcarski piłkarz